Натуральне число 534
 534 рік до нашої ери
 534 рік нашої ери